Zidi  est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :

 Claude Zidi, réalisateur français, père de six enfants travaillant également dans le cinéma :
 Hélène Zidi-Cheruy (1960-), comédienne, metteur en scène et coach ;
 Claudine Zidi (19?-), scripte ;
 Marie Zidi (1978-), comédienne de doublage ;
 Julien Zidi (1973-2021), réalisateur ;
 Claude Zidi Jr. (19?-), caméraman et réalisateur ;
 Zoltan Zidi (19?-), assistant réalisateur et critique cinéma ;
 Malik Zidi (1975-), acteur français.

Étymologie 
 Nom de personne arabo-berbère correspondant à Zaid qui signifie « accroissement », « abondance ». Dérivé en -i : Zidi